Dionís o Dionisi de Milet (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge grec nascut a Milet, a Cària, que va viure segurament al  i és citat per Galè que va preservar alguna de les seves fórmules. Galè cita també en algun moment a un metge de nom Dionisi sense gentilici, i probablement es refereix al mateix Dionisi de Milet.

Referències 

Metges de la Grècia romana
Milesis
Metges grecs de l'antiga Àsia Menor